

Patronyme
 Maurice Lugeon, (1870-1953), est un géologue, enseignant et directeur de musée vaudois.
 Raphaël Lugeon, (1862-1943), est un graveur, sculpteur et médailleur vaudois.

Homonymie
Homonymie de patronyme